Ruff kan syfta på:
 Ruff (båtar) – ett väderskyddat utrymme på en fritidsbåt
 Ruff (golf) – en term inom sporten golf
 Semiruff – den del av spelfältet som ligger mellan fairway och ruff
 Ruff – Dennis hund i den tecknade serien, se Dennis (tecknad serie)